Le vergini (Here Today and Gone Tomorrow) – romanzo di Louis Bromfield del 1934
Le vergini (Les vierges) – film del 1963 diretto da Jean-Pierre Mocky